Назва ладино може стосуватись кількох мов романської групи:
 Ладинська мова або мова ладино — мова, якою розмовляють ладини, належить до рето-романської підгрупи, поширена в Швейцарії та на півночі Італії.
 Мова ладино або єврейсько-іспанська мова — мова сефардів, належить до іберо-романської підгрупи.